

Astronomia 
 M27 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa Manubrio

Trasporti 
 M27 – autostrada britannica costiera del Sud, da Cadnam, (Southampton), a Portsmouth

Arma 
M27 – mitragliatrice leggera in dotazione al Corpo dei Marines